Duivelsbrug (Ginneken), een brug over de Mark (Nederland)
Pont del Diable (Martorell), een brug over de Llobregat (Spanje)
Pont du Diable (Olargues), een brug bij Olargues (Frankrijk)
Pont du Diable (Saint-Jean-de-Fos), een brug bij Saint-Jean-de-Fos (Frankrijk)
Pont du Diable (Sanetschpas), een brug bij de Sanetschpas (Zwitserland)
Ponte del Diavolo, een brug over de Natisone (Italië)
Ponte della Maddalena, een brug over de Serchio (Italië)
Teufelsbrücke, een brug over de Reuss (Zwitserland)
Aqüeducte de les Ferreres of Pont del Diable, een aquaduct in Spanje